White Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 White Island (ö i Antarktis, lat -66,73, long 48,58), 
 White Island (ö i Antarktis, lat -78,13, long 167,40),

Grenada 

 White Island (ö i Grenada),

Kanada 

 Qikiqtaaluk (Foxe Basin), ö, tidigare namn White Island,

Nya Zeeland 

 Whakaari/White Island,

Storbritannien 

 White Island, St Martin's, England, Scillyöarna, 
 White Island, Skottland – en ö i Dumfries and Galloway, Skottland

Se även
 White Islands – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar